Juan Zunzunegui puede hacer referencia a varios artículos:

Juan Zunzunegui Guimerans, remero español.
Juan Antonio Zunzunegui, novelista español